Le sigle CIPM peut désigner :
 le Comité international des poids et mesures
 le Centre international de poésie Marseille (généralement typographié « cipM »).

Sigle de 4 caractères